5 miejscowości w Polsce: 
 Trawniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Trawniki 
 Trawniki – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia 
 Trawniki – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki 
 Trawniki – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Lubomia
 Trawniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków 

Zobacz też: Trawniki-Kolonia